Weishappel ist der Familienname folgender Personen:

 Gustl Weishappel (1925–2008), österreichischer Hörfunkmoderator und Schauspieler
 Marie Weishappel (später Marie Kierschner; 1834–1898), österreichische Schauspielerin 
 Rudolf Weishappel (1921–2006), österreichischer Journalist und Komponist 

Siehe auch:

 Weisshappel
 Weißhappel